Itapicuru —  árvore da família das leguminosas

Municípios do Brasil
Itapicuru (Bahia) —  município do estado da Bahia
Itapecuru-Mirim —  município do estado do Maranhão

Rios do Brasil
Rio Itapicuru —  rio do estado da Bahia
Rio Itapicuru (São Paulo) —  rio do estado de São Paulo

Desambiguação